

Cinema 
Doroga k zvёzdam – film russo del 1942, diretto da Ėduard Adol'fovič Penclin
Doroga k zvёzdam – film russo del 1957, diretto da Pavel Vladimirovič Klušancev

Altri progetti